Il existe plusieurs traités de Madrid :

 Le traité de Madrid de 1526, François I cédant la Bourgogne à l'Espagne, renonçant aux prétentions de la France en Italie et à sa souveraineté sur les Flandres et l'Artois ;
 Traité de Madrid de 1621, entérinant l’expulsion de l’Espagne de la Valteline ;
 Traité de Madrid de 1630, les Anglais se retirent de la révolte néerlandaise ;
 Le traité de Madrid de 1670, reconnaissant par l'Espagne les possessions britanniques dans la mer des Caraïbes, notamment la Jamaïque et les Îles Caïmans ;
 Le traité de Madrid de 1721, alliant l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne pour mettre fin à la guerre de la Quadruple-Alliance ;
 Le traité de Madrid de 1750, définissant les frontières entre colonies espagnoles et portugaises en Amérique du Sud ;
 Le traité de Madrid de 1795, également appelé traité de Pinckney ou traité de San Lorenzo, fixant la frontière entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne ;
 Le traité de Madrid de 1891, accordant à la France le monopole légal du terme « champagne » ;
 Le traité de Madrid/Lisbonne de 1985 relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal lors du troisième élargissement de la Communauté économique européenne.

Voir aussi 
 Protocole de Madrid